Kathedraal en Abdijkerk van Sint-Albanus - Engeland
 Abdij van Sint-Albanus (Mainz) - Duitsland